Heracleum fastuosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Heracleum fastuosum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
fastuosum